The Hunger Games bezeichnet:

 Die Tribute von Panem, Buchreihe
 Die Tribute von Panem – Tödliche Spiele, erstes Buch der Reihe
 Die Tribute von Panem (Filmreihe), Filmreihe
 Die Tribute von Panem – The Hunger Games, erster Film der Reihe